Hristos Tsaganeas (grekiska: Χρήστος Τσαγανέας), född 1906 i  Brăila, död 1976 i Aten, var en grekisk skådespelare.

Roller (i urval)
Kakos dromos (Κακός δρόμος) (1933)
I Yermani xanarhonte (Oι Γερμανοί ξανάρχονται) (1948)
Haroumeno xekinima (Χαρούμενο ξεκίνημα) (1954)
O anemos tou misous (Ο άνεμος του μίσους) (1954)
Laterna, ftocheia ke filotimo (Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο) (1955)
Joe o Tromeros (Τζο ο Τρομερός) (1955)
To fidanaki (Το φιντανάκι) - Giavroussis (1955)
O misogynis (Ο μισογύνης) (1958)
Mia zoi tin ehoume (Μια ζωή την έχουμε) (1968)
To xylo vgika apo ton paradeiso (Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο) (1959)
Na zisoun to ftochopaida (Να ζήσουν τα φτωχόπαιδα) (1959)
Egklima sto Kolonaki (Έγκλημα στο Κολωνάκι) - Kostas Floras (1959)
Diakopes stin Kolopetinitsa (Διακοπές στην Κολοπετινίτσα) (1959)
I hamini (Το χαμίνι) (1960)
Egklima sta paraskinia (Έγκλημα στα παρασκήνια) - Pavlos Stefanou (1960)
Ta niata theloun erota (1961)
Min klapsis gia mena (Μην κλάψεις για μένα) (1961)
Mana mou parastratissa (Μάνα μου, παραστράτησα) (1961)
Ftohadakia kai leftades (Φτωχαδάκια και λεφ) (1961) - Leonidas Dekrissis
Pios tha krini ti kinonia (Ποιος θα κρίνει την κοινωνία) (1961)
O Theodoros ke to dikanno (Ο Θεόδωρος και το δίκαννο''') (1962)Prodomeni agapi (Προδομένη αγάπη) (1962)Pezodromio (Πεζοδρόμιο ) (1962)Orfani se xena heria (Ορφανή σε ξένα χέρια) (1962)Min erotevessai to Savvato (Μην ερωτεύεσαι το Σαββάτο) (1962)I kyria tou kyriou (Η κυρία του κυρίου) (1962)O Thodoros kai to dikanno (Ο Θόδωρος και το δίκαννο) (1962)I katatregmeni (Οι κατατρεγμένοι) (1962)Osa kryvei i nyhta (Όσα κρύβει η νύχτα) (1963)Kati na kei (Κάτι να καίει) (1963)O filos mou Lefterakis (Ο φίλος μου ο Λευτεράκης) (1963)O dromos me ta kokkinia fota (Ο δρόμος με τα κόκκινα φώτα) (1963)Ine varys o ponos mou (Είναι βαρύς ο πόνος μου ) (1964)An ehis tyhi (Αν έχεις τύχη) (1964)Alygisti sti zoi (Αλύγιστη στη ζωή) (1964)Tou horismou o ponos (Του χωρισμού ο πόνος) (1965)I storgi (Η στοργή) (1965)I pikragapimeni (Η πικραγαπημένη) (1965)Ftohos, alla timios (Φτωχός, αλλά τίμιος) (1965)Thysia (Θυσία) (1966)Ena karavi Papadopouloi (Ένα καράβι Παπαδόπουλοι) (1966)I artista (Η αρτίστα) (1966)5,000 Psemmata (5.000 ψέματα) (1967)I satrapis (Ο σατράπης) (1967)To plio tis haras (Το πλοίο της χαράς) (1967)To pio lambro asteri (Το πιο λαμπρό αστέρι) (1967)Kokovios ke sparos sta dihtya tis arahnis (Κοκοβιός και σπάρος στα δίχτυα της αράχνης) (1967)To dollaria tis Aspasias (Τα δολλάρια της Ασπασίας) (1967)Dimitri mou... Dimitri mou (Δημήτρη μου... Δημήτρη μου) (1969)O Romios ehi filotimo (Ο Ρωμιός έχει φιλότιμο) (1967)O paliatsos (Ο παλιάτσος) (1968)I andreas den lygizoun pote (Οι άντρες δεν λυγίζουν ποτέ) (1968)Enas magkas sta salonia (Ένας μάγκας στα σαλόνια) (1969)O aktipitos htipithike (Ο ακτύπητος χτυπήθηκε) (1970)Sergios kai Anna (Σέργιος και Άννα) (1971)Mia yineka fevgei (Μια γυναίκα φεύγει) (1971)Mara ke i tsingana (Μάρα και η τσιγγάνα) (1971)O Manolios xanaktypa (Ο Μανολιός ξανακτυπά) (1971) - MavromihaleasO krevatomourmoura (Η κρεβατομουρμούρα) (1971)Ena agori alloptiko ap' ta alla (Ένα αγόρι αλλιώτικο απ' τα άλλα'') (1971)

Externa länkar
 

Födda 1906
Avlidna 1976
Grekiska skådespelare under 1900-talet
Män
Personer från Brăila